El término  en Wikipedia hace referencia a varias personas:

Thomas Gainsborough, pintor británico del siglo XVIII;
Serge Gainsbourg, actor francés del siglo XX;
Charlotte Gainsbourg, directora de cine, hija del anterior;